Czwarta edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 1998 roku w USA.

W turnieju wzięło udział 10 drużyn podzielonych na 3 grupy. Po raz drugi do udziału w turnieju zaproszona została Brazylia. Pierwotnie w turnieju miała wziąć udział Kanada, jednak wycofała się i jej miejsce zajęła Jamajka.

  Brazylia
  Gwatemala
  Honduras
  Jamajka
  Kostaryka
  Kuba
  Meksyk
  Salwador
  Trynidad i Tobago
  USA

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
 4 –  Paulo Wanchope
 4 –  Luis Hernández
 3 –  Romário

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com – informacje o turnieju

Złoty Puchar CONCACAF 1998